Bixad se poate referi la:
Localități din România:
Bixad, Covasna, reședința comunei cu același nume
Bixad, Satu Mare, reședința comunei cu același nume

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară